Алекса́ндр Черепа́нов:
 Черепанов, Александр Андреевич (1837—1886) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Черепанов, Александр Иванович (1895—1984) — генерал-лейтенант.
 Черепанов, Александр Леонидович (род. 1967) — гвардии майор, Герой России.
 Черепанов, Александр Петрович (1929—1989) — советский хоккеист.